

Archeologia 
 Olpe, brocca da vino greca (vedi Forme ceramiche greche)

Geografia 
 Olpe, città del Kansas
 Olpe, città della Germania
 Circondario di Olpe, circondario della Renania Settentrionale-Vestfalia